IDFA kan syfta på:

 IDAFA – världens största filmfestival för dokumentärfilm, se Internationella dokumentärfilmsfestivalen i Amsterdam
 IDFA – en organisation, se International Diabetes Federation